Nosač zvuka može biti:
 magnetska traka
 CD
 gramofonska ploča